Dark Water ou Dark Waters est le nom de plusieurs œuvres :

Cinéma 
Dark Waters est un film de André de Toth réalisé en 1944.
Dark Waters ou Dead Waters est un film américain de Mariano Baino réalisé en 1993.
 Dark Water (Honogurai mizu no soko kara) de Hideo Nakata réalisé en 2002.
 Dark Water est un film de Walter Salles sorti en 2005, remake du précédent.
Dark Waters, un film de Phillip J. Roth sorti en 2003.
Dark Waters, un film de Todd Haynes sorti en 2019.

Télévision 
 Dark Water est aussi le nom original de la série télévisée Le Tourbillon noir (1991)
 Dark Water (2014) est onzième épisode de la huitième saison de la série télévisée Doctor Who

Musique 
 Dark Waters est un opéra (opus 125 (1950)) de Ernst Křenek.
 Dark Water est le titre d'une chanson des Doobie Brothers.

Jeu vidéo 
The Pirates of Dark Water, jeu vidéo sorti en 1994.